SAR kan syfta på: 

 Svenska Akademiska Ryttarförbundet - ett förbund som knyter ihop den svenska studentridsporten, se Svenska Akademiska Ryttarförbundet (SAR)
 Specific Absorption Rate – ett mått på hur stor effekt som maximalt absorberas kroppen per massenhet från en radiosändare, se specifik absorptionsnivå
 Svenska Arkitekters Riksförbund – en yrkesideell organisation som sedan 2002 ingår i Sveriges Arkitekter
 Search and Rescue – den internationellt använda termen för eftersökning och räddning av personer
 Synthetic Aperture Radar – en typ av radar
 Särskilda administrativa regioner – två regioner i Kina
 SAR – valutakoden ISO 4217 för Saudiarabisk rial
 System Activity Report - SAR, vanligt förekommande verktyg inom Unixvärlden, för att mäta och rapportera datorns prestanda.
 SAR - Svenskt Amatörteaterråd är en sammanslutning mellan svenska amatörteaterorganisationer för hantering av internationella frågor.
 Svenska Animations-Rörelsen – samling av svenska animatörer. 
 En klad inom domänen Eukaryota som består av grupperna Stramenopiles, Alevolata och Rhizaria.

Se även 
 Sar